Il doppio del torneo di tennis Shelbourne Irish Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rohan Bopanna e Adam Feeney che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Miša Zverev 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller /  Miša Zverev (finale)
 Rohan Bopanna /  Adam Feeney (Campioni)

 Pierre-Ludovic Duclos /  Igor Sijsling (primo turno)
 Alun Jones /  Joseph Sirianni (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shelbourne Irish Open 2007